Дра́голюб Яно́шевич (; , Белград — ) — югославский шахматист, гроссмейстер (1965). Журналист, редактор шахматного отдела белградской газеты «Спорт». 

Лучшие результаты в международных соревнованиях: Порторож (1958) и Белград (1962) — 3-4-е; Винконци (1965) — 1-4-е; (1974) — 3-е; Гаррохов (1966) — 2-е; Венеция (1967) — 4-5-е; Белград (1968) — 2-3-е; Золинген (1968) — 3-6-е; Вршац (1969), Бари (1970) и Грац (1971) — 1-е; Ниш (1972) и Кикинда (1973) — 1-е; Биль (1987, «турнир сеньоров») — 2-е места. 

Неоднократно выступал за национальную команду Югославии.

Спортивные результаты

Литература

Ссылки 
 
 Личная карточка Драголюба Яношевича на сайте 365chess.com

Шахматисты Югославии
Шахматисты XX века